Zbojnícke plesá ( Zbojnická plesa) je soustava šesti ples ve Vysokých Tatrách, nacházející se u Zbojnické chaty v nadmořské výši okolo 1 960 m.

Plesa 
Pojmenování jezer ve Velké Studené dolině je matoucí a liší se především slovenská a polská terminologie. Podle té polské náleží Nižné a Malé Zbojnícké pleso ke skupině Sesterských ples (Harnaskie Stawy).

Odkazy

Reference

Literatura

Související články 
 Veľká Studená dolina
 Zbojnícka chata

Externí odkazy 

 
  Wielka Encyklopedia Tatrzańska (WET), Zbójnickie Stawy
  Wielka Encyklopedia Tatrzańska (WET), Zbójnickie Oko
  Wielka Encyklopedia Tatrzańska, Zmarzły Staw Staroleśny

Ledovcová jezera na Slovensku
Jezera v Prešovském kraji
Vodstvo v okrese Poprad
Povodí Popradu
Jezera v Tatrách na Slovensku
Jezera ve Vysokých Tatrách
Veľká Studená dolina
Skupiny jezer v Tatrách
Skupiny jezer na Slovensku